CS2, formule chimique du disulfure de carbone
 CS2, abréviation courante de la suite logicielle produite par Adobe Systems : Creative Suite 2

Formule brute
 CS2, un profil de caniveau préfabriqué